Karsy bezeichnet Orte in Polen:
 Karsy, ein Dorf der Landgemeinde Gołuchów in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gołuchów#Gemeinde
 Karsy, ein Dorf der Landgemeinde Stare Miasto in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Stare Miasto 
 Karsy, ein Dorf der  Stadt-und-Land-Gemeinde Ożarów in der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Ożarów
 Karsy, ein Dorf der Landgemeinde Sobków in der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Sobków#Gemeinde
 Karsy, ein Dorf der Landgemeinde Gręboszów in der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Gręboszów
 Karsy, ein Dorf der Landgemeinde Kobiele Wielkie in der Woiwodschaft Łódź; siehe Kobiele Wielkie#Gemeinde
 Karsy, ein Dorf der Landgemeinde Drobin in der Woiwodschaft Masowien; siehe Drobin#Gemeinde